Dit is de wereldranglijst van augustus 1999 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 18 augustus 1999.

Mannen 08